Carlos Rubiera puede referirse a:

Carlos Rubiera Rodríguez, político socialista español fusilado por el régimen franquista en 1942;
Carlos Rubiera Tuya, escritor español en lengua asturiana.